Neuburg néven több település és egyéb közigazgatási egység létezik, vagy létezett. Ezek közül a legfontosabbak:

 Neuburg Nógrád vármegye német megnevezése
 Neuburg Nógrád település német elnevezése
 Neuburg Béga-menti település Temes megyében
 Neuburg a mai Klosterneuburg, 1108-tól Neuburg néven
 Neuburg Svájci város a Neuchâteli-tó partján (vagy Neuenburg)
 Neuburg kanton Svájcban (vagy Neuenburg)
 Neuburg régi grófság Svájcban, sokszor egyesült más grófságokkal
 Pfalz-Neuburg hercegség a Német-római Birodalom választófejedelemsége
 Salm-Neuburg grófság
 Neuburg bajorországi település Baden-Württemberg területén
 Neuburg Inn-menti Neuburg Passau közelében
 Neuburg bajorországi Günzburg melletti település
 Neuburg (Rajna) a Rajna–Pfalz tartománybéli Germersheim melletti település
 Neuburg (Mecklenburg) Mecklenburg város része
 Neuburg Baden-Württemberg tartomány Freiburg városának része
 Neuburg Moselle menti francia város német neve

Neuburg nevű kolostorok:
 Neuburg kolostor Elzászban
 Neuburg apátság Heidelbergben
 Neuburg karmelita kolostor Bajorországban (Neuburgban)
 Neuburg bencés kolostor Neuburgban
 Neuburg ferences kolostor Neuburgban
 Neuburgi Szent Mária kolostor Neuburgban
 Neuburg ciszterci kolostor Neuburgban

Neuburg nevű személyek:
 Johann Georg Neuburg (1795-1866), német politikus
 Siegfried Neuburg (1928-2003), osztrák festő